Fábio Santos désigne notamment :

 Fábio Santos (1985-), Fábio Santos Romeu, footballeur brésilien ;
 Fábio Santos (1987-), José Fábio Santos de Oliveira, footballeur brésilien ;
 Fábio Santos (1990-), Fábio dos Santos Barbosa, footballeur brésilien.